Németország
Taufkirchen, település Bajorországban, Mühldorf am Inn járásban
Taufkirchen, település Bajorországban, Erding járásban
Taufkirchen, település Bajorországban, München járásban